Luhrbach steht für:

 Forsthaus Luhrbach, Siedlungsplatz der Stadt Deidesheim im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Luhrbach (Speyerbach), linker Zufluss des Speyerbachs in Lambrecht, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Lohrbach (Begriffsklärung)
 Lurbach